Алексей Александрович Естафьев (17 марта 1941, ст. Чёбсара, Вологодская область — 26 декабря 2016, Сыктывкар) — российский орнитолог, доктор биологических наук (1999), ведущий научный сотрудник Института биологии Коми Научного центра УрО РАН.

Биография 
Родился в посёлке Чёбсара 17 марта 1941 года. Во время войны семья была эвакуирована вначале в Вологду, затем Усть-Усу, Печору, а в 1943 году в Сыкытвкар. В 1963 году окончил Коми государственный педагогический университет. После службы в армии, с 1965 стал сотрудником Института биологии Коми Научного центра УрО РАН, где проработал до конца жизни. Поступил в аспирантуру к Л. А. Портенко, после его смерти научным руководителей стал Р. Л. Потапов. В 1978 году Естафьев защитил кандидатскую диссертацию на тему «Птицы таёжной зоны бассейна р. Печоры». С конца 1960-х годов проводил исследования фауны птиц на Приполярном Урале, Тимане и Большеземельской тундре. Занимался разработкой системы ООПТ на северо-востоке европейской части России, дал обоснование создания нескольких заказников. С 1986 по 2006 годы года возглавлял лабораторию зоологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Был инициатором создания многотомного издания «Фауна европейского Северо-Востока России», одной из немногих Российских фундаментальных фаунистических сводок, опубликованных во время перестройки. Нахождение финансирования для издания первых томов — это заслуга Естафьева. В 1999 году защитил докторскую диссертацию в Зоологическом институте РАН на тему «Фауна птиц Европейского Северо-Востока (современное состояние, формирование и охрана)». Входил в состав международной рабочей группы по журавлям Евразии, как куратор проекта по Европейскому Северу. Являлся государственным экспертом по вопросам охраны, оценки ущербов и рационального использования ресурсов животного мира. Один из авторов Красной книги Республики Коми (1998 и 2008 года). В 1990-х годах председатель Коми отделения Союза охраны птиц России. Дважды, в 1977 и 1984, участвовал в ВДНХ. Скончался после долгой и тяжёлой болезни 26 декабря 2016 года. Входил в организационный комитет конференции «Проблемы изучения и охраны животного мира на Севере» и выступал с пленарными докладами на всероссийских и международных конференциях, материалы которых были опубликованы в трудах этих конференций. Под руководством Естафьева защищено две кандидатские диссертации. В работах Естафьева оценено современное состояние и выявлены пути формирования фауны птиц северо-востока Европейской части России.

Публикации 
Автор более 120 научных работ, в том числе,

Награды 
 Медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне» (1965)
 Лауреат Государственной премии Республики Коми в области науки (1999)
 Почётная грамота РАН (1999)
 Медаль «Ветеран труда»
 Заслуженный работник Республики Коми

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Ушёл из жизни Алексей Александрович Естафьев
Орнитологи России
Сотрудники Коми научного центра УрО РАН